VfR Limburg ist der Name folgender Vereine:

 VfR 07 Limburg, ein 1907 gegründeter Fußballverein (Verein für Rasenspiele) aus dem hessischen Limburg an der Lahn
 VfR 19 Limburg, ein 1919 gegründeter Fußballverein (Verein für Rasensport) aus dem hessischen Limburg an der Lahn